So ist das Leben ist der Titel von:

 So ist das Leben (1929), tschechoslowakisch-deutscher Stummfilm von 1929
 So ist das Leben (1950), britischer Episodenfilm von 1950
 So ist das Leben! Die Wagenfelds, deutsche Seifenoper von 1995
 That’s Life! So ist das Leben, US-amerikanische Filmkomödie von 1986